Măgureni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Măgureni (Prahova), Gemeinde im Kreis Prahova

 Măgureni (Brăila), Dorf im Kreis Brăila
 Măgureni (Călărași), Dorf im Kreis Călărași
 Măgureni (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Măgureni (Maramureș), Dorf im Kreis Maramureș
 Măgureni (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea